Змагання з боксу в жіночій категорії 54 кг на Європейських іграх 2015 у Баку відбулися з 20 по 26 червня у Бакинській кришталевій залі. Участь взяли 11 спортсменок з 11 країн.

Результати

Посилання
 Результати поєдинків на amateur-boxing.strefa 
Жінки 54